Třebovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Třebovice, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí 
 Třebovice, Ortsteil von Ostrava
 Třebovice, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice